L'Estimat de Martí és un indret del terme municipal d'Abella de la Conca, a la comarca del Pallars Jussà.

Es tracta d'un antic camp de conreu, actualment en part convertit en bosc, situat a força alçada, als peus de la cinglera meridional de la Serra de Carreu, en el seu sector occidental. És a sota -sud- del Camí de Caps, a la part oriental de la Mata, al nord-est del lloc on era Casa Meler i d'on hi ha la Font de Meler. És també al nord-est de l'Estimat de Miquela.

Etimologia 
El terme estimat indica uns camps de conreu allunyats de la resta de camps d'un determinat propietari, principalment dedicats a un conreu diferent, específic. La segona part del topònim, Martí indica el nom del propietari o parcer d'aquests camps.

Martí